

Geografia 
Esistono due comuni francesi con questo nome:
Réveillon – Marna
Réveillon – Orne

Industria 
Jean-Baptiste Réveillon, imprenditore francese

Altro 
Réveillon, grande cena festosa consumata dai francesi durante la sera della vigilia di Natale e la notte di San Silvestro. Vedi: Cena di Natale.